Manuel Domínguez Sánchez
 Manuel Domínguez Sánchez (pintor), siglo XIX
 Manuel Domínguez Sánchez (médico), (1853-1932).
 Manuel Domínguez Sánchez (futbolista), siglo XX